Nativitet eller födelsetal, ofta förkortat CBR (efter engelskans crude birth rate), demografiskt tal som beskriver antal levande födslar i ett område per år per 1000 personer i en befolkning. Nativiteten används bland annat, tillsammans med mortalitet och migration, för att beräkna befolkningstillväxt. Om nativiteten är högre än mortaliteten så har en befolkning naturlig befolkningstillväxt.

Begreppet nativitet är starkt förknippat med teorier om demografisk transition, där dödstalen sjunker före födelsetalen, vilket leder till en snabb befolkningstillväxt, något som väldigt många av världens länder har gått igenom, medan andra länder - främst i Subsahariska Afrika - förväntas ligga i början av transitionen med sjunkande dödstal.

Se även
Natalitet
Demografisk transition
Världens befolkning

Referenser